Carn Gwavel ist ein Fogou auf Peninnis Head, südöstlich von Hugh Town auf St Mary’s, einer Insel der Scilly-Inseln in Cornwall in England. Bei diesen Souterrains wird grundsätzlich zwischen „rock-cut“, „earth-cut“, „stone built“ und „mixed“ Souterrains unterschieden.

Das unterirdische Fogou wurde erst im Jahr 2000 entdeckt, als ein Teil des Daches des Hauptganges zusammenbrach. Es ist abgesehen von einigen geringfügigen Zerstörungen im Hauptgang und im seitlichen Kriechgang (dem eigentlichen Zugang) intakt. Das Fogou ist für die Denkmalart recht klein und sein Begehen gefährlich. Es liegt auf privatem Grund und ist ohne Erlaubnis des Grundbesitzers nicht zu besichtigen.

Die Existenz eines Fogou auf den Scillys ist eine nicht unerwartete Erweiterung der Verbreitung dieser Denkmalart.

Siehe auch 
 Souterrains in Cornwall

Weblinks 
 Beschreibung engl.

Kultbau
Archäologischer Fundplatz in Cornwall
Souterrain in England
Geographie (Scilly-Inseln)
St Mary’s (Scilly-Inseln)